Martin Wilkening ist der Name folgender Personen:

* Martin Wilkening (Verleger) (* 1959), deutscher Musikkritiker und Verleger 
 Martin Wilkening (Chemiker) (* 1977), deutscher Chemiker und Hochschullehrer